Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der syrischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der syrische Fußballverband SAF wurde 1936 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 20. November 1949 gegen die Türkei statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Syriens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / AS = Asienspiele / PAS = Panarabische Spiele
 MS = Mittelmeerspiele / ANP = Arabischer Nationenpokal / PNP = Palästinensischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der syrischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der syrischen Mannschaft

1949 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die syrische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 60 andere Nationalmannschaften aus fünf Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 38 der derzeit abzüglich Syriens 46 Nationalmannschaften der AFC
 10 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 eine der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 7 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der AFC und eine der UEFA an

Gegen eine Nationalmannschaft aus dem Kontinentalverband OFC hat Syrien bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Syrien
!